A Menet jelentései:

 Menet, ókori egyiptomi hercegnő
 Menet, település Franciaországban